Тени прошлого:
 «Тени прошлого» — роман российского писателя-фантаста Михаила Костина.
 «Тени прошлого» — американский боевик 2006 года.
 «Тени прошлого» — прокатное название американского боевика «Ювелир» 2005 года.